Гай Аманд () — римский император-узурпатор в 285—286 годах.

Аманд был лидером восставших испанских и галльских багаудов. Он был провозглашён ими императором. Правой рукой Аманда был Элиан. В 286 году Максимиан Геркулий вместе с Караузием разгромили восставших. Аврелий Виктор «О цезарях»:

…некие Элиан и Аманд, набрав шайку разбойников среди поселян, которых местные жители называют багаудами, опустошили много полей и пытались захватить многие города, он сейчас же направил туда с неограниченной военной властью своего друга Максимиана.

Примечания

Литература 
 Павел Орозий. История против язычников, 7.25.2.
 Флавий Евтропий. Бревиарий от основания Города, 9.20.3.
 Аврелий Виктор. О цезарях, 39.17—20.

Римские узурпаторы